Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dieter Kindlmann che ha battuto in finale Tobias Summerer che si è ritirato sul punteggio di 7-5, 4-1.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (semifinali)
 Alexander Peya (primo turno)
 Dieter Kindlmann (Campione)
 Tobias Summerer (finale)

 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
 Michael Berrer (quarti di finale)
 Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Ladislav Švarc (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2005